Olaszország
Monforte d’Alba, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Monforte San Giorgio, település Olaszországban, Szicília régióban, Messina megyében

 Spanyolország
Monforte del Cid, község Spanyolországban, Alicante tartományban
Monforte de Lemos, település Spanyolországban, Lugo tartományban
Monforte de Moyuela, település Spanyolországban, Teruel tartományban
Monforte de la Sierra, település Spanyolországban, Salamanca tartományban